FNE est un sigle qui peut désigner : 
 Fonds national de l'emploi ;
 France Nature Environnement ;
 Front national européen.